Vija Larga ima više značenja:
 Vija Larga (Bolonja)
 Vija Larga (Modena)
 Vija Larga (Peruđa)